Мукры — топоним:

 Мукры — до 2010 года название села Акын Калка в Коксуском районе Алматинской области Казахстана.
 Мукры — посёлок в Кёйтендагском этрапе Лебапского Велаята Туркменистана.